Strana zelených může být:

 Strana zelených – česká politická strana
 Strana zelených (Slovensko) – slovenská politická strana
 Strana zelených (Švédsko) – švédská politická strana
 Strana zelených (USA) – americká politická strana

související
 Strana zelených Slovenska – slovenská politická strana
 Svaz 90/Zelení – německá politická strana